Il doppio del torneo di tennis Grand Prix de Tennis de Lyon 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Ellis Ferreira e Patrick Galbraith che hanno battuto in finale Olivier Delaître e Fabrice Santoro 3-6, 6-2, 6-4.

Teste di serie

 Ellis Ferreira /  Patrick Galbraith (campioni)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)

 Neil Broad /  Piet Norval (quarti di finale)
 Wayne Black /  Jim Grabb (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix de Tennis de Lyon 1997
ATP Tour 1997